Heudicourt kan syfta på:
 Heudicourt, Eure
 Heudicourt, Somme